Институ́тский переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Институтский переулок — улица в Москве.
 Институтский переулок — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Институтский переулок — улица в Сумах.

См. также 
 Институтская улица
 Институтский проспект (Санкт-Петербург)
 Институтский